Corycaeus parvus – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1866 roku przez niemieckiego zoologa Carla Clausa.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1866 roku